Pujol puede hacer referencia a:

 Pujol, restaurante en Ciudad de México, dirigido por chef Enrique Olvera;

Toponimia 

 Pujol, pueblo en el Pirineo catalán;
 Pujol d'en Banya, macizo en la isla de Mallorca;

Antroponimia 
 Abel de Pujol (1785-1861), también conocido como Alexandre-Denis-Abel de Pujol, pintor francés.
 Antoni Trias i Pujol (1892-1970), médico cirujano y catedrático español.
 Carlos Pujol (1936-2012)1, también conocido como Carlos Pujol Jaumandreu, poeta, traductor, editor, historiador, y novelista español.
 Carlos Pujol Lagarriga (1966-2020), traductor y editor español, hijo del anterior.
 Emilio Pujol (1886-1980), también conocido como Emilio Pujol Vilarrubí, guitarrista clásico, compositor, y musicólogo español.
 Florenci Pujol (1906-1980), también conocido como Florenci Pujol Brugat, banquero vinculado al mercado de divisas, y padre del político Jordi Pujol.
 Francisco Pujol (1878-1945), también conocido como Francesc Pujol i Pons, musicólogo y compositor español.
 Grégory Pujol (1980-), futbolista francés.
 Jaume Pujol Balcells (1944-), obispo español del Opus Dei.
 Joan Pau Pujol (1570-1626), también conocido como Juan Pujol y como Juan Pablo Pujol, compositor y organista español de finales del Renacimiento y principios del Barroco.
 Joan Pujol (1914-1988), también conocido como Joan Pujol García y como Juan Pujol García, doble agente español que desempeñó labores de espionaje y contraespionaje durante la Segunda Guerra Mundial.
 Jordi Pujol (1930-), también conocido como Jordi Pujol i Soley, político nacionalista catalán.
 Jordi Pujol Ferrusola (1958-), empresario español, hijo primogénito del expresidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol.
 Joseph Pujol (1857-1945), también conocido como Le Pétomane, humorista francés.
 Josep Pujol i Brull (ca.1880-1936), arquitecto e intelectual catalán.
 Juan Bautista Pujol (1835-1898), también conocido como Juan Bautista Pujol i Riu, pianista y pedagogo español.
 Juan Gregorio Pujol (1817-1861), abogado y político argentino.
 Lluís Pujol (1947-), también conocido como Luis Pujol Codina, futbolista y entrenador español.
 Máximo Diego Pujol (1957-), guitarrista argentino de música clásica y compositor.
 Oriol Pujol (1966-), también conocido como Oriol Pujol i Ferrusola, político español/catalán.
 Óscar Pujol (1983-), también conocido como Óscar Pujol Muñoz, ciclista profesional español.
 Patrice Pujol (1958-), comediante, actor, y humorista francés.